Лим се може односити на:
 Лим (легура), легура различитих хемијских елемената
 Лим (метал), лим – танка метална плоча, грађевински материјали и производни материјали
 Лим (река), река у Црној Гори, Србији и Босни и Херцеговини (Република Српска), улива се у Дрину
 , река у Русији (Архангељска област), улива се у 

или:
 ЛИМ домен, протеински домен

Види још 
 Лимар, занатлија који обрађује материјал лим
 Лимарство
 Лимарија
 Лименка
 Полимље (вишезначна одредница)